Genossenschaftsgesetz steht für

 Genossenschaftsgesetz (Deutschland), deutsches Gesetz von 1889
 Preußisches Genossenschaftsgesetz, erstes Genossenschaftsgesetz vom 27. März 1867
 Gesetz betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschafts-Genossenschaften, Gesetz des Norddeutschen Bunds von 1869
 Gesetz vom 11. Februar 1870 über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, badisches Gesetz
 Gesetz über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, österreichisches Gesetz